Завршни део на Европском првенству у фудбалу 2012. је други и последњи део Европског првенства, а долази након такмичења по групама. Прве две репрезентације из сваке групе (укупно 8) пролазе у завршни део, који почиње од четвртфинала. 

У завршном делу (укључујући финале), ако резултат буде нерешен након регуларних 90 минута утакмице, играће се два продужетка од по 15 минута. А ако је резултат нерешен и након продужетака, једанаестерци ће да одлучују победника.

Квалификоване репрезентације

Преглед

Четвртфинале

Чешка Република — Португалија

Немачка — Грчка

Шпанија — Француска

Енглеска — Италија

Полуфинале

Португалија — Шпанија

Немачка — Италија

Финале

Спољашње везе 
 Завршни део на Европском првенству 2012. на -{uefa.com}-

Завршни део